

Muziek
 All My Life (Foo Fighters), een nummer van Foo Fighters.
 All My Life (Jay Rock & Lil Wayne), een nummer van Jay Rock & Lil Wayne.
 All My Life (K-Ci & Jojo), een nummer van K-Ci & Jojo.
 All My Life (Krezip), een nummer van Krezip.
 All My Life (Linda Ronstadt), een nummer van Linda Ronstadt en Aaron Neville.

Televisie/Film
 All My Life (2020), Amerikaanse film uit 2020